Bund (Xangai), área do Distrito de Huangpu, em Xangai, China;
 União Judaica Trabalhista da Lituânia, Polónia e Rússia, também conhecida por Bund.